Le Stade de Sainte-Rose, également connu sous le nom de Stade municipal du Bourg, est un stade de football guadeloupéen situé à la Cité Charles Gabriel, quartier de la commune de Sainte-Rose, dans l'arrondissement de Basse-Terre.

Le stade, doté de  places, sert d'enceinte à domicile à l'équipe de football de l'Unité sainte rosienne.

Histoire

Événements

Notes et références 

Stade multifonction en France
Stade de football en Guadeloupe
Stade d'athlétisme en Guadeloupe
Salle de basket-ball en Guadeloupe
Stade portant le nom d'une ville
Sainte-Rose (Guadeloupe)